Кубок Нідерландів з футболу 2013–2014 — 96-й розіграш кубкового футбольного турніру в Нідерландах. Володарем кубка вперше став Зволле.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 2013

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2013

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2013

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 грудня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 грудня 2013

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 січня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 січня 2014

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 березня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 березня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Нідерландів на soccerway 

2013–2014
Нідерланди
Нідерланди
2013 у нідерландському спорті
2014 у нідерландському спорті